Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1914 года проходил с 14 по 15 февраля на Frogner Stadion в Кристиании (Норвегия). Участие принял 21 спортсмен. Этот чемпионат стал последним перед Первой мировой войной, следующий чемпионат мира состоялся в 1922 году.

Чемпионом в пятый раз стал норвежец Оскар Матисен, победивший на 3 дистанциях. Второе место занял Василий Ипполитов, на третьем месте Вяйнё Вискстрём, представлявший Великое княжество Финляндское.

Правила 
На каждой дистанции спортсменам начислялись очки соответственно месту в забеге:
 1 очко за первое место;
 2 очка за второе место;
 3 очка за третье место;
 и так далее.

Набравший меньшее количество очков занимал более высокое место. Золото чемпионата также можно было получить выиграв забеги на трёх дистанциях из четырёх.

Результаты 

 NS = не вышел на старт на дистанции

Ссылки 
 Результаты на SchaatsStatistieken.nl

Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Спорт в Норвегии в 1914 году
Международные спортивные соревнования в Осло
Февраль 1914 года
Чемпионаты мира в Норвегии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)